PRT steht für:
 Pager Radio Terminal, ein Pager im Bündelfunk
 Plenarbereich Reichstag, Gebäude des Reichstagsgebäudes
 Parson Russell Terrier, Hunderasse
 das ISO-3166-1 ALPHA-3 Länderkürzel für Portugal
 Partido Revolucionario de Trabajadores, Partei in Argentinien
 Payphone Recognition Tone, Signalton bei Telefonen
 Periradikuläre Therapie zur Behandlung von Schmerzen aufgrund von Verschleißerscheinungen der Wirbelsäule
 Personal Rapid Transit, Personentransportsystem für den Nahverkehr
 Precomputed Radiance Transfer, Technik in der Computergrafik
 Property Rights Theory, Theorie der Verfügungsrechte
 pro rata temporis, Verteilung eines Geldbetrages auf Zeitabschnitte
 Provincial Reconstruction Team, Regionale Wiederaufbauteams in Afghanistan und im Irak
 Pulse Repetition Frequency, siehe Impulsfolgefrequenz

PRT